Vor Frue Sogn henviser til flere artikler:
 Vor Frue Sogn (Svendborg Kommune) – et sogn i Svendborg Kommune og i Svendborg Provsti
 Vor Frue Sogn (Odense Kommune) – et sogn i Odense Kommune og i Odense Sankt Knuds Provsti
 Vor Frue Sogn (Kalundborg) – et sogn i Kalundborg Kommune og i Kalundborg Provsti
 Vor Frue Sogn (Roskilde Kommune) – et sogn i Roskilde Kommune og i Roskilde Domprovsti
 Vor Frue Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Århus Kommune og i Århus Dom-Samsø-Tunø Provsti
 Vor Frue Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Vor Frue Provsti
 Vor Frue Sogn (Aalborg Kommune) – et sogn i Aalborg Kommune og i Aalborg Budolfi Provsti
 Haderslev Vor Frue Domsogn – et sogn i Haderslev Kommune og i Haderslev Domprovsti